L'aire urbaine de Rennes est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine).

En 2016, ses  habitants font d'elle la  des 354 aires urbaines françaises. Il s'agit selon Le Parisien en partenariat avec l'université Paris-Dauphine en 2013, de la  urbaine la plus attractive de France en observation du solde migratoire.

Caractéristiques

L'aire urbaine de Rennes en 1999 
D'après la délimitation établie par l'INSEE, l'aire urbaine de Rennes est composée de 140 communes, toutes situées en Ille-et-Vilaine. 

10 des communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain, l'unité urbaine (couramment : agglomération) de Rennes.

Les 130 autres communes, dites monopolarisées, se répartissent entre 105 communes rurales et 25 communes urbaines, dont 
 23 sont des villes isolées (unités urbaines d'une seule commune)
 2 forment l'unité urbaine de Betton : Betton et Chevaigné.

L’aire urbaine de Rennes appartient à l’espace urbain de Rennes.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Évolutions depuis 1999 

En 2006, la population s’élevait à  habitants.

Depuis le , le nombre de communes est passé à 141 à la suite du rétablissement de la commune de Saint-Symphorien issu de la fusion association d'Hédé qui est devenu Hédé-Bazouges en 2011. Les deux nouvelles communes sont deux communes rurales.

L'aire urbaine de Rennes en 2010 

D'après la délimitation établie par l'INSEE en 2010, l'aire urbaine de Rennes est composée de 190 communes, toutes situées en Ille-et-Vilaine sauf une, Plouasne, commune des Côtes-d'Armor
. 

13 des communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain, l'unité urbaine de Rennes.

L’aire urbaine de Rennes appartient à l’espace urbain de Rennes.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Les 140 communes de l’aire en 1999 

Voici la liste des communes de l'aire urbaine de Rennes.

Liste des communes actuelle

Articles connexes 
 Unité urbaine de Rennes
 Espace urbain (France)
 Aire urbaine (France)
 Liste des communes d'Ille-et-Vilaine
Les autres aires urbaines du département
 Aire urbaine de Dinard
 Aire urbaine de Fougères
 Aire urbaine de Redon
 Aire urbaine de Saint-Malo
 Aire urbaine de Vitré

Notes et références 

Rennes
Rennes